Ignacy Tadeusz Dąbrowski – chorąży wiłkomierski, stolnik wiłkomierski
 Ignacy Dąbrowski (1900–1941) – polski adwokat
 Ignacy Dąbrowski (1869–1932) – polski pisarz